Balls steht für
Edward Balls (* 1967), britischer Politiker 
Big Balls, deutsche Band
Harvey Balls, kreisförmige Ideogramme
Balls (Fernsehsender), Sportkanal auf den Philippinen
Balls – Für Geld mache ich alles, eine deutsche Fernsehshow

Siehe auch
Ball
Bals